Calocalanus — род морских планктонных ракообразных из отряда каляноидов подкласса веслоногих раков. Одни исследователи включают его в семейство Paracalanidae, другие выделяют в самостоятельное монотипное семейство Calocalanidae. Распространены в тропических и умеренных водах всех океанов. Питаются микроскопическими морскими водорослями (фитопланктоном). Входят в состав морского зоопланктона, которым питаются планктоноядные виды рыб и другие животные.

Виды 

В роде Calocalanus 49 видов:

 Calocalanus aculeatus Shmeleva, 1987
 Calocalanus adriaticus Shmeleva, 1965
 Calocalanus africanus Shmeleva, 1979
 Calocalanus alboranus Shmeleva, 1979
 Calocalanus antarcticus Shmeleva, 1978
 Calocalanus atlanticus Shmeleva, 1975
 Calocalanus beklemishevi Shmeleva, 1987
 Calocalanus contractus Farran, 1926
 Calocalanus curtus Andronov, 1973
 Calocalanus dellacrocei Shmeleva, 1987
 Calocalanus elegans Shmeleva, 1965
 Calocalanus elongatus Shmeleva, 1968
 Calocalanus equalicauda (Bernard, 1958)
 Calocalanus fiolenti Shmeleva, 1978
 Calocalanus fusiformis Shmeleva, 1978
 Calocalanus gracilis Tanaka, 1956
 Calocalanus gresei Shmeleva, 1973
 Calocalanus indicus Shmeleva, 1974
 Calocalanus kristalli Shmeleva, 1968
 Calocalanus latus Shmeleva, 1968
 Calocalanus lomonosovi Shmeleva, 1975
 Calocalanus longifurca Shmeleva, 1975
 Calocalanus longisetosus Shmeleva, 1965
 Calocalanus longispinus Shmeleva, 1978
 Calocalanus minor Shmeleva, 1980
 Calocalanus minutus Andronov, 1973
 Calocalanus monospinus Chen & Shen, 1974
 Calocalanus namibiensis Andronov, 1973
 Calocalanus nanus Shmeleva, 1987
 Calocalanus neptunus Shmeleva, 1965
 Calocalanus omaniensis Shmeleva, 1975
 Calocalanus ovalis Shmeleva, 1965
 Calocalanus paracontractus Shmeleva, 1974
 Calocalanus parelongatus Shmeleva, 1979
 Calocalanus pavo (Dana, 1852)
 Calocalanus pavoninus Farran, 1936
 Calocalanus plumatus Shmeleva, 1965
 Calocalanus plumulosus (Claus, 1863)
 Calocalanus pseudocontractus Bernard, 1958
 Calocalanus pubes Andronov, 1973
 Calocalanus pyriformis Shmeleva, 1975
 Calocalanus regini Shmeleva, 1987
 Calocalanus sayademalja Shmeleva, 1987
 Calocalanus spinosus Shmeleva, 1987
 Calocalanus styliremis Giesbrecht, 1888
 Calocalanus tenuiculus Andronov, 1973
 Calocalanus vinogradovi Shmeleva, 1987
 Calocalanus vitjazi Shmeleva, 1974
 Calocalanus vivesei Shmeleva, 1979

Примечания

Литература 
 Bernard M. 1958. Révision des Calocalanus (Copépodes Calanoida) avec description d’un genre nouveau et deux espèces nouvelles. Bulletin de la Société Zoologique de France, 83: 185—199.

Каляноиды